UCV Televisión Noticias fue un informativo emitido por UCV Televisión desde el 13 de noviembre de 2006 hasta el 17 de febrero de 2017, como parte de la reestructuración del canal y el traslado del departamento de prensa a Santiago. Su objetivo principal era informar sobre los hechos ocurridos en las regiones de Valparaíso y Metropolitana y su línea editorial estaba ligada a la Iglesia católica.

Historia 
La estación católica poseía un convenio con CNN Chile, con lo cual ambos medios intercambiaban material e informaciones. 

La conductora del noticiero central, Macarena Morales, pasó a formar parte de las filas de CNN Chile como conductora de los fines de semana, y su sucesora Macarena Santelices, competiría por la alcaldía de Olmué, por la UDI, en las elecciones municipales de octubre de 2012, resultando ganadora y asumiendo en esa ciudad, el 10 de diciembre de ese año.

El lunes 20 de febrero de 2017, UCV Televisión dio a conocer la noticia del cierre del departamento de prensa del canal y por ende el fin de los noticieros del canal. Su última emisión fue el viernes 17 de febrero de 2017.

Ediciones 
 Edición Central: Emisiones de domingo, lunes a viernes entre las 19:30 y 20:00 con Macarena Morales y Claudio Elórtegui.
 Edición Tarde: Emisiones de domingo, lunes a viernes entre 18:15 y 19:30 con Macarena Morales y Claudio Elórtegui.
 Edición Medianoche: Emisiones de domingo, lunes a viernes en la medianoche con Macarena Morales y Claudio Elórtegui.
 Edición Matinal: Emisiones de lunes a viernes entre 6:45 a 7:00 con Macarena Morales y Claudio Elórtegui.
 Resumen Semanal: domingo, lunes a viernes de 18:15 a 19:30 con Macarena Morales y Claudio Elórtegui.

Presentadores 
 Claudio Elórtegui
 Macarena Morales
 Lorna Soler
 Gino Costa
 Carlos Franco
 Rayén Araya
 Javiera Herrera
José Luis Ortega (comentarista deportivo).

Referencias 

Programas de televisión de Chile
Programas de televisión de TV+
Programas informativos de televisión de Chile
Televisión de Chile en los años 2000
Televisión de Chile en los años 2010